Unering ist der Ortsname von

 Unering (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unering (Seefeld), Ortsteil der Gemeinde Seefeld, Landkreis Starnberg, Bayern

 Unering (Gemeinde St. Marienkirchen), Ortschaft der Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich